Ivar Nordenfelt kan syfta på:

* Ivar Nordenfelt (1867–1944), svensk sjömilitär
 Ivar Nordenfelt (född 1933), svensk läkare